Ибн Хайян

 Джабир ибн Хайян (721—815) — арабский алхимик, врач, фармацевт, математик и астроном.
 Ибн Хайян аль-Куртуби (987 или 988—1076) — арабский историк, живший в мусульманской Испании (Аль-Андалус).